Мадригаль-де-ла-Вера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Вера. Занимает площадь 42 км². Население — 1806 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 170 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса